Rivière d'Argent (Bretagne)
 Rivière d'Argent (Antoine-Labelle) au Québec